Kartäuserkirche ist der Name der Kirchen einiger (ehemaliger) Klöster der Kartäuser:

 Kartäuserkirche St. Maria (Buxheim)
 Kartäuserkirche (Erfurt)
 Kartäuserkirche (Köln)
 Kartäuserkirche (Noordgouwe)

Siehe auch:
 Kartäuserkloster